Majangella är ett släkte av bönsyrsor. Majangella ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Majangella